Slovo Magion může mít několik významů:

 Magion – československé družice
 Magion (pořad) – televizní pořad pro děti
 2696 Magion – vesmírná planetka